Senradela-brava é o nome comum de diversas espécies vegetais:

 Ornithopus compressus
 Ornithopus perpusillus